Opis (vereinzelt auch Upis) steht für:

in der griechischen Mythologie:
 die Personifikation der auf Frevel folgenden Strafe (im Unterschied zu den Folgenden griechisch mit Omikron geschrieben)
 Opis (Hyperborea), auch Upis, eine hyperboreische Jungfrau
 Opis (Nereide), eine Nereide (Mythologie)
 ein Beiname der Jagdgöttin Artemis
 ein Beiname der Rachegöttin Nemesis
 eine andere Namensform der altrömischen Göttin Ops
 (männlicher Vorname:) Opis, mit Glauke Vater der "dritten Diana"

weiters:
 Opis (Stadt), eine antike Stadt am westlichen Tigrisufer

OPIS steht als Abkürzung für:
 Ocean Planning Information System der National Oceanic and Atmospheric Administration
 Oil Price Information Service, ein Internet-Informationsdienst für Preise von Öl und Ölprodukten
 Oncology Patient Information System, ein elektronisches Informationssystem für Krebspatienten in Ontario, Kanada
 Osteopathische (perinatale) Integrationsstörung

UPIS steht als Abkürzung für:
 UPIS - Faculdades Integradas é uma das mais tradicionais instituições de ensino  superior do DF

OPIS